Indonesio puede referirse a:

 natural de Indonesia o relativo a ese país;
 el idioma indonesio.